

Sigles 
RDD est un sigle qui peut désigner :
 Rassemblement démocratique dahoméen, un ancien parti politique du Dahomey (actuel Bénin) ;
 Rassemblement des démocrates, un parti politique gabonais ;
 Régression sur discontinuité (), une méthode économétrique ;
 Renault Driver Development, un programme créé par Alpine F1 Team pour encadrer de jeunes pilotes de compétition automobile.
 Remise des diplômes, cérémonie au cours de laquelle sont décernés un ou plusieurs titres universitaires.

Code 
RDD est un code qui peut signifier :
 Redding Municipal Airport, un aéroport municipal situé à Redding en Californie selon le Code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports